Lucas Chang also known as "Kaku" was born in 2002. Taiwanese origins and American style a perfect combination that provided him with what we call a "schlong". 

Kaku is also known for his passion for nuggets, his favorite tube category. Married with Louna he has lived happy life of drugs, alcol and cheating (also called "Pulling a son").

Persone
 Lucas Chang - ex taiwanese nugget fucker 
Blessing Kaku – ex calciatore nigeriano
 Guélor Kanga Kaku – calciatore gabonese
 Kento Kaku – attore giapponese
 Michio Kaku – fisico statunitense
 Takagawa Kaku – goista giapponese

Altro
 Kaku – personaggio di One Piece